Іване́нко — поширене українське прізвище, походить від особового імені Іван.

Відомі носії 

 Іваненко Андрій Володимирович (?-?) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іваненко Борис Васильович (1933—2008) — український архівіст, історик, журналіст.
 Іваненко Валентин Васильович (* 1948) — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Іваненко Валерія Володимирівна (1926—1968) — письменниця, перекладачка.
 Іваненко Валерія Володимирівна (*1966) — засновник (спільно з чоловіком) першого супутникового телеканалу на пострадянському просторі.
 Іваненко Володимир Григорович ( 1955) — народний депутат України.
 Іваненко Володимир Михайлович ( 1933) — український скульптор.
 Іваненко Володимир Олександрович (1954—2006)  — засновник телекомпаній «Тоніс» і «ТЕТ», продюсер, громадський діяч.
 Іваненко Григорій Васильович (псевдонім Бараба, 1893—1938) — активний учасник комуністичного руху на Західній Україні, один із керівників КПЗУ.
 Іваненко Григорій Григорович (? — 1790) — військовий і політичний діяч, останній полковник переяславський (1766—1782).
 Іваненко Григорій Іванович (* 1953) — український поет, член НСПУ, член НСЖУ.
 Іваненко Дмитро Дмитрович (1904—1994) — український фізик-теоретик.
 Іваненко Дмитро Олексійович (1859—1943) — український і російський письменник, журналіст.
 Іваненко Євгеній Анатолійович — капітан Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Іваненко Іван Володимирович — солдат резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Іваненко Ігор Васильович — радянський футболіст і тренер.
 Іваненко Ілля Володимирович — підполковник Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Іваненко Ірина Олександрівна (1939—2002) — лауреатка Шевченківської премії.
 Іваненко Костянтин Пилипович ( 1932) — український медик. Заслужений лікар України.
 Іваненко Оксана Дмитрівна (1906—1997) — українська дитяча письменниця та перекладачка.
 Іваненко Олександр Олександрович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іваненко Олександр Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іваненко Ольга Володимирівна — парамедик благодійної організації «Благодійний фонд „Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова“», кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Іваненко Петрик (кін. XVII—поч. XVIII ст.) — Писар Війська Запорізького, гетьман України.
 Іваненко Святослав Володимирович (* 1963) — український скульптор.
 Іваненко Сергій Васильович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іваненко Тамара Прокопівна ( 1927) — український редактор.
 Іваненко Юрій Володимирович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іваненко Яким Захарович (1892—1921) — старший писар куреня польової варти 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Анна Іваненко - українська художниця-ілюстраторка та дизайнерка.

Див. також 
 Іванець (значення)

Примітки